Le Championnat du Portugal de football 2002-2003 est la  de la compétition qui voit le sacre du FC Porto.

Les meilleurs buteurs de la saison sont le sénégalais Fary Faye et le portugais Simão Sabrosa qui inscrivent 18 buts.

Classement 

|}

Voir aussi 

 Championnat du Portugal de football D2 2002-2003
 Coupe du Portugal de football 2002-2003

Championnat du Portugal de football
Football D1
Football D1
Portugal